Аббревиатура WMA может означать:
 Вашингтонская агломерация ()
 Взвешенное скользящее среднее ()
 William Morris Agency, агентство по найму актеров
  ()
 Wireless Messaging API, дополнительный пакет в Java ME MIDP для доступа к ресурсам беспроводной связи

Музыка 
 Windows Media Audio
 World Music Awards